Entrevías, qui peut se traduire en français par Entre les voies, peut désigner :

 Entrevías, quartier populaire de Madrid situé dans le district de Puente de Vallecas;

 Entrevías, série télévisée espagnole diffusée sur le réseau Netflix.